Wilhelmina Gebergte kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pegunungan Bendahara (bergskedja i Indonesien, lat 3,92, long 97,88), Sumatera Utara,

Surinam 

 Wilhelminagebergte (bergskedja i Surinam), Sipaliwini, 

Robotskapade Indonesienförgreningar